Villazanzo de Valderaduey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villazanzo de Valderaduey (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villazanzo de Valderaduey (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar